

Pessoas 
Richard Denning

Localidades 
Denning (Arkansas)

Outros
Denning (cratera lunar)
Denning (cratera marciana)

Desambiguações de sobrenomes